Eskuernaga / Villabuena de Álava (baskiska: Uriona, Eskuernaga) är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Araba / Álava och regionen Baskien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Eskuernaga / Villabuena de Álava ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Eskuernaga / Villabuena de Álava är platt söderut, men norrut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Eskuernaga / Villabuena de Álava. Runt Eskuernaga / Villabuena de Álava är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Logroño,  km sydost om Eskuernaga / Villabuena de Álava. Trakten runt Eskuernaga / Villabuena de Álava består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Baskien